Барон Ива́н Ива́нович Черка́сов (, Астрахань — , Санкт-Петербург) — русский вице-адмирал из рода Черкасовых. Сын барона Ивана Антоновича Черкасова.

Биография 
Родился  года в Астрахани, куда его отец был сослан в царствование императрицы Анны Иоанновны. Взошедшая на престол императрица Елизавета Петровна, благоволившая соратникам своего отца, Петра I, вызвала Ивана Антоновича из ссылки в Санкт-Петербург, где  года он был пожалован в действительные статские советники и назначен при дворе её величества «для отправления комнатных письменных дел».

В 1742 году И. А. Черкасов направил Ивана Ивановича и его старшего брата Александра Ивановича в Великобританию, где они слушали лекции в Кембриджском университете. В 1747 году А. И. Черкасов вернулся в Россию, а Иван Иванович остался в Кембридже, где учился навигации. В июне 1752 года Александр Иванович вторично приехал в Англию и увез оттуда своего брата.

Отлично владея английским языком, барон Черкасов занимался переводами с английского и сотрудничал в «Ежемесячных сочинениях». В 1755 году им была написана статья «О человеческом милосердии, оказуемом подлейшего рода к животным».

После возвращения в Россию в 1752 году барон И. И. Черкасов был записан в лейб-гвардии Преображенский полк.  года Иван Иванович был произведен из сержантов в прапорщики. В 1761 году барон Черкасов жил в Москве. Однако известно, что к  года — моменту дворцового переворота, совершённого Екатериной II, он был уже штабс-капитаном 1-й мушкетёрской роты Преображенского полка (капитаном которой был император Пётр III) и флигель-адъютантом. В этом качестве он сопровождал Петра III, судорожно пытавшегося удержать власть, в плаванье на катере из Ораниенбаума в Кронштадт и обратно. Злые языки утверждали, что это был единственный выход барона в море, которому он был обязан нелестным прозвищем речной моряк (). После низложения императора барон Черкасов вместе со своими однополчанами графом С. Р. Воронцовым, секунд-майором Воейковым и капитаном Измайловым был арестован.

В 1766 году барон Иван Иванович Черкасов жил в Санкт-Петербурге и даже принимал участие в избрании городского головы и депутата от столицы в екатерининскую Уложенную комиссию. Через пять лет Черкасов, бывший к тому времени уже капитаном, вышел в отставку из Преображенского полка с производством в бригадиры. Однако уже  того же года он был назначен обер-штер-кригскомиссаром флота, а  года — генерал-кригскомиссаром. В 1777 году барон Черкасов состоял членом Адмиралтейств-коллегии. С  года Иван Иванович ушёл в годовой отпуск.

Масон, член петербургской ложи «Горуса». В 1783 году при основании масонской ложи «Золотого ключа» в Перми стал её вторым надзирателем.

 года барон Черкасов, будучи в звании генерал-казначея, был произведён в вице-адмиралы. Однако всего через полгода,  года, он подал в отставку и был уволен со службы с сохранением пожизненного жалованья. В 1784—1787 гг. Ямбургский уездный предводитель дворянства. Близость к Петру III не позволила Черкасову достичь больших высот при дворе императрицы Екатерины II. Барон имел голштинскую Аннинскую ленту в память приверженности своей к императору Петру III; с восшествием на престол императора Павла I, чтившего память своего отца, пенсия Черкасову была увеличена: с  года она выросла до 3000 рублей.

После смерти жены барон Черкасов поселился в доме своего шурина князя А. М. Белосельского-Белозерского, у Аничкова моста, где скончался  года. В конце жизни он до того впал в детство, что смешивал в одно блюдо весь приносимый ему обед и съедал его так. Погребён на старом Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Был женат (с 29 июля 1762 года) на княжне Елизавете Михайловне Белосельской; этот брак был бездетным.

Примечания

Литература 
 Барон Ф. Бюлер. Два эпизода из царствования императрицы Екатерины ІІ // Русский вестник. — 1870. Т. LXXXV и LXXXVI.
 Описание дел Архива Морского Министерства за время с половины XVII до начала XIX столетия. — , 1882. — Т. III, V и VIII.
 Князь П. В. Долгоруков. Российская родословная книга. — Т. II.
 История лейб-гвардии. Преображенского полка 1683—1883 гг. — , 1883. — Т. IV.
 Неустроев А. Н. Указатель к историческим изысканиям о русских повременных изданиях и сборниках. — 1898. — Т. II.
 Веселаго Ф. Ф. Материалы для истории русского флота. —  — Т. XI, XII, XIII.
 Саитов В. И. Петербургский Некрополь. — , 1883.
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.
 Сухарева О. В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. — , 2005.

Иван Иванович
Вице-адмиралы (Российская империя)
Масоны России
Участники переворота 1762 года (сторонники Петра III)
Преображенцы
Ямбургские уездные предводители дворянства